Biografia: Hernán Díaz Arrieta «Alone», crític literari xilè
 Cinema: Alone (pel·lícula), film tailandès del 2007
 Música:
 Alone, àlbum de Modern Talking
 Alone, cançó de Bee Gees
 Alone, cançó de Heart
 Alone, cançó de Pearl Jam
 Toponímia: Alone, forma errònia d'Àl·lon o Al·ló, ciutat antiga equivalent a la Vila Joiosa